«Heavy Rotation» — четвертий студійний альбом американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 24 жовтня 2008 року.

Список композицій 

Примітки
  означає співпродюсера
  означає реміксера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші